Cette page contient les pages d'homonymie de Allemand, Allemande et L'Allemand.

Le mot allemand peut être employé comme :
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à l’Allemagne ;
 nom commun, pour désigner l’allemand, une langue germanique dont la variété la plus connue est l'allemand standard ;
 substantif, un Allemand (au féminin une Allemande), un habitant de l'Allemagne.

Patronyme 

 André Allemand (1927-), écrivain de roman policier ;
 François-Hippolyte Allemand (1820-1895), officier de marine français ;
 Frédéric Allemand (1966-), joueur français de hockey sur glace ;
 Jean Allemand (1948-), peintre, sculpteur et designer français ;
 Jean-Joseph Allemand (1772-1836), prêtre, initiateur des patronages ;
 Jean-Pierre Allemand (1942-), escrimeur français ;
 Joseph Nicolas Allemand (1768-1814), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jules Allemand, architecte paysagiste suisse ;
 Julie Allemand (1996-), joueuse belge de basket-ball ;
 Julien Allemand (1977-), pilote de vitesse moto français ;
 Laëtitia Allemand (1975-), journaliste française ;
 Louis-Hector Allemand (1809-1886), peintre et graveur français ;
 Patrick Allemand (1960-), homme politique français, membre du Parti socialiste ;
 Pierre Allemand (c. 1662–1691), explorateur ;
 Prosper Allemand (1815-1901), homme politique français ;
 Sylvain Allemand (1967-), journaliste et essayiste français ;
 Zacharie Allemand (1762-1828), marin français ;
 Allemand, sculpteur français du .

 Siegmund L’Allemand (1840-1910) peintre autrichien de scènes d'histoire, de batailles  ;

Allemande 
Allemande peut également désigner :
 allemande, une figure de quadrille ;
 allemande, une musique à laquelle est associée une danse ;
 allemande, un type de répétition au théâtre.